

Presentación previa 
Fabrice Martin y Purav Raja eran ellos defensores del título, decidieron no participar este año.

Sergey Betov y Ilia Ivashka ganaron el título tras derrotar en la final Tomislav Draganja y Nino Serdarušić.

Cabeza de serie

  James Cerretani /  Philipp Oswald (Cuartos de final)
  Ruben Bemelmans /  Adrián Menéndez-Maceiras (Semifinales)

<ol start=3>
  Alexander Kudryavtsev /  Daniil Medvedev ''(Primera ronda)
  Albano Olivetti /  Alexandre Sidorenko ''(Cuartos de final)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Challenger de Portoroz 2016